Отрощенко — фамилия. 

Отрощенки (польск. Otroszczenko) — дворянский род.

Известные носители:
 Отрощенко, Александр Иванович (род. 1962) — российский военный лётчик и военачальник, генерал-лейтенант.
 Отрощенко, Алексей Никифорович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.
 Отрощенко, Андрей Макарович (1902—1993) — деятель советских спецслужб.
 Отрощенко, Сергей Борисович (1910—1988) — живописец, монументалист, театральный художник.
 Отрощенко, Яков Осипович (1779—1862) — генерал от инфантерии, сенатор.